Епископ Венедикт (в миру Василий Васильевич Пляскин; (, Омск — 30 апреля 1976, Омск) — епископ Русской православной церкви, епископ Омский и Тюменский.

Биография 
Происходил из старинного священнического рода. Отец — Василий Николаевич Пляскин, протоиерей Омской епархии. Мать — Анна Михайловна. Двоюродный дед по линии матери — первый епископ Омский и Семипалатинский Григорий (Полетаев).

Окончил 1-ю Омскую гимназию с золотой медалью (1918). Подал документы в Казанскую духовную академию, однако из-за гражданской войны не смог получить высшее образование. Весной 1919 был призван в армию адмирала А. В. Колчака, учился в первом Сибирском военном артиллерийском училище, в 1920 во Владивостоке был произведён в подпоручики, но вскоре уволен с военной службы. В 1920—1927 жил во Владивостоке, занимался репетиторством.

Церковная деятельность до епископской хиротонии 
В 1926—1927 годы — иподиакон и личный секретарь епископа Владивостокского Киприана (Комаровского).

В 1927—1930 годы — помощник секретаря Омского епархиального совета.

В 1927—1928 годы — иподиакон епископа Омского Виктора (Богоявленского).

В 1928—1930 годы — иподиакон и личный секретарь епископа Омского Аркадия (Ершова).

27 мая 1930 года был пострижен в монашество, с 28 мая 1930 — иеродиакон.

С 29 мая 1930 года — иеромонах, служил в Знаменском храме Омска.

В 1935 году служил в храме во имя преподобного Михаила Клопского, а затем в Свято-Михайловском храме в Омске.

В 1936 году возведён в сан игумена.

В 1937 году был арестован, до 1941 находился в заключении в Тюмени.

В 1942—1943 годы служил в Красной армии. Участник Великой Отечественной войны. Был демобилизован после тяжёлой болезни по инвалидности.

В феврале 1944 — марте 1945 года — настоятель Никольского храма Омска.

В марте 1945 — январе 1946 — благочинный храмов Омской области, служил в Крестовоздвиженском соборе Омска.

Решением Священного Синода игумен Венедикт определён быть епископом Хабаровским и Владивостокским с поручением ему управления Якутской и Читинской Епархиями.

Архиерей 

30 января 1946 года в Вознесенской Церкви Новосибирска епископ Хабаровский и Владивостокский. Хиротонию совершали: архиепископ Новосибирский и Барнаульский Варфоломей (Городцев) и епископ Свердловский и Челябинский Товия (Остроумов).

Проявил себя строгим, требовательным архипастырем, вёл себя независимо по отношению к власти, что привело к его увольнению на покой (10 июля 1947).

С 3 июня 1948 года — епископ Петрозаводский и Олонецкий. 4 марта 1949 вновь уволен на покой.

С 1 сентября 1955 по 22 ноября 1956 — временно управляющий Омской епархией. В этот период по его распоряжению из дома епархиального управления были убраны телевизор и радио, к которым владыка относился резко отрицательно.

С 13 мая по 16 июля 1958 — вновь временно управляющий Омской епархией.

С 3 апреля 1961 по 13 июня 1962 — в третий раз временно управлял Омской епархией.

В июне 1962 был в очередной раз уволен на покой — это решение было связано с недовольством его активной деятельностью со стороны органов советской власти. Так, управляя Омской епархией, владыка Венедикт в 1961 посетил все её приходы, а в следующем году совершал поездки по епархии, не ставя о них в известность местного уполномоченного Совета по делам религий (тогда это считалось обязательным).

После увольнения на покой остался жить в Омске. Вёл переписку с многочисленными духовными чадами. Похоронен на Старо-Восточном кладбище города.

По воспоминаниям монахини Евпраксии (Антоновой), «службу совершал без единого сокращения, строго по уставу. Всенощные бдения, отслуженные архиерейским чином, заканчивались к двенадцати часам вечера. Владыка не мирился даже с немощами человеческими. При этом, как сообщают очевидцы, говорил: „Я службу совершаю Богу, а не людям“. Сам епископ Венедикт усталости за богослужением не знал. Всех поражал своей неутомимостью. Конечно, без ропота на него здесь не обходилось».

Публикации 
 Слово к причастникам // Журнал Московской Патриархии. 1976. — № 8. — С. 23.
 № 208. Приложение к документу № 204. Прошение епископа Венедикта (Пляскина) патриарху Алексию I о назначении на кафедру // Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1945—1970 гг. В 2 томах. — Том 2. — С. 323—324

Библиография 
 Мельник И., прот. Преосвященный епископ Венедикт (Пляскин): (Некролог) // Журнал Московской Патриархи. 1976. — № 9. — С. 24-25
 
 Жук А. В. История Омской церкви. Биографический справочник. — Омск, 2007. — С. 121—125

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Биография
 Биография
 https://web.archive.org/web/20090608231814/http://www.spasnanovom.ru/venedikt

Выпускники Омской гимназии
Епископы Русской православной церкви
Епископы Петрозаводские и Карельские
Участники Поместного собора Русской православной церкви (1945)
Похороненные на Старо-Восточном кладбище‎